Branice est un toponyme qui peut désigner :

Branice, un village du powiat de Głubczyce, dans la voïvodie d'Opole ;
 Branice, une gmina du powiat de Głubczyce, dans la voïvodie d'Opole.

Branice, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud.
 Moravské Bránice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Nové Bránice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie